Fabriciana ancyrensis är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel 1933. Fabriciana ancyrensis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
ancyrensis